Carol Bartz (née en 1948), chef d'entreprise américaine
Gary Bartz (né en 1940), saxophoniste et clarinettiste jazz-fusion américain
Randy Bartz (né en 1968), patineur de vitesse sur piste courte américain
Richard Bartz (né en 1976), producteur allemand de musique électronique